François Leclerc du Tremblay, biechtvader van kardinaal de Richelieu en omwille van zijn grijze monnikspij grijze eminentie genoemd;
 Père Joseph (kaas), een naar deze vernoemde Belgische kaas.